Kleinmeister steht für:

 Kleinmeister (Griechische Vasenmalerei), eine Gruppe attischer Töpfer und Vasenmaler des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Kleinmeister (16. Jahrhundert), eine Künstlergruppe, die kleine Drucke herstellte
 Schweizer Kleinmeister, eine Gruppe Schweizer Maler des 18. und 19. Jahrhunderts
 historische Komponisten minderer Bedeutung